Khairang – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Kośi w dystrykcie Bhojpur
 Khairang – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Makwanpur